Баге-Морван, Баґе-Морван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Баге-Пікан, Баґе-Пікан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.